Крийнссен, Абрахам (? — 1669) — голландский флотоводец.
 «Абрахам Крийнссен» — нидерландский минный тральщик.
 «Абрахам Крийнссен» — нидерландский фрегат типа «Кортенар».